Trepadera puede referirse a:

 el nombre común de la planta Bryonia dioica; o
 el nombre común de la planta Hedera hibernica.